Love & Hate () — второй студийный альбом британского соул-певца и автора Майкла Киванука, вышедший 15 июля 2016 года на лейблах Polydor (в Великобритании) и Interscope (в США). Продюсерами были американский диджей, музыкант-мультиинструменталист Danger Mouse (он же часть дуэта Gnarls Barkley) и лондонский музыкант Inflo.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic (84 из 100), American Songwriter, Slant Magazine, The Line of Best Fit, NME, musicOMH, New York Times, The Telegraph. Издание Entertainment Weekly написало, что Киванука создал целый новый музыкальный гибридный жанр: спагетти вестерн-соул. Журнал Rolling Stone назвал новый диск психо-соул опусом.
В музыке соединены струнные инструменты, ангельский женский бэк-вокал, и чувствуется влияние слайд-гитары Джорджа Харрисона, видны элементы Элтона Джона из его раннего альбома Madman Across the Water, Марвин Гэй из его What’s Going On, немного из сольного дебюта Кёртис Мэйфилд и даже Procol Harum с мелодиями раннего Pink Floyd, которые объединены для возможно лучшей в карьере певца записи.

«Эта музыка интимная и размашистая, личная и универсальная, ласковая и смелая. И это не фоновая музыка. Сядьте перед вашим самым большим динамиком, увеличьте громкость, нажмите кнопку плэй, закройте глаза и пусть любовь и ненависть Майкла Киванука обернёт ваши чувства, забирая вас в путешествие в звуковых просторах вашего ума.»
— American Songwriter

Рейтинги

Список композиций

Участники записи 

Исполнители и музыканты
 Майкл Киванука — вокал ; акустическая гитара ; бэк-вокал ; бас-гитара ; электрогитара ; лид-гитара ; гитара ; фортепиано 
 James Bateman — саксофон 
 Paul Boldeau — бэк-вокал 
 Natalia Bonner — скрипка 
 Brian Burton — бас-гитара ; перкуссия ; фортепиано ; орган ; Synth Pad 
 Paul Butler — бэк-вокал ; виолончель ; клавикорд клавинет ; синтезатор Ямаха CS80 , драм-машина ; электрогитара ; Keys ; синтезатор Moog ; перкуссия ; фортепиано ; Труба 
 Gillon Cameron — скрипка 
 Nzomi Cohen — альт 
 Anna Croad — скрипка 
 Rosie Danvers — виолончель ; струнные аранжировки 
 Phebe Edwards — бэк-вокал 
 Graham Godfrey — бэк-вокал ; ударные ; хлопки в ладоши ; перкуссия ; Tape Machine FX 
 LaDonna Harley-Peters — бэк-вокал 
 Inflo — бэк-вокал ; бас-гитара ; ударные ; фортепиано 
 Sally Jackson — скрипка 
 Bryony James — виолончель 
 Miles James — электрогитара 
 Becky Jones — альт 
 Patrick Kieman — скрипка 
 Eleanor Mathieson — скрипка 
 Jay «J-Zone» Mumford — ударные 
 Emma Owens — альт 
 Andy Parkin — скрипка 
 Kerenza Peacock — скрипка 
 Gary Plumley — флейта ; саксофон 
 Richard Pryce — Double Bass 
 Pete Randall — бэк-вокал ; бас-гитара ; Double Bass , Fender Bass 6 
 Jenny Sacha — скрипка 
 Kotono Sato — скрипка 
 Wired Strings — струнные 
 Debbie Widdup — скрипка 
 Huw White — String Arrangements 

Технический пероснал
 Paul Butler — инжиниринг, микширование, продюсирование, вокальное продюсирование
 Guy Davie — мастеринг
 Danger Mouse (Brian Burton) — продюсирование
 Dave Granshaw — инжиниринг
 Inflo — продюсирование, струнное продюсирование
 Samur Khouja — инжиниринг
 Jon McMullen — инжиниринг, Mix-инжиниринг
 Jay «J-Zone» Mumford — инжиниринг
 Todd Monfalcone — инжиниринг, ассистент по микшированию
 Kennie Takahashi — инжиниринг, микширование, вокальный инжиниринг
 Richard Woodcraft — инжиниринг, струнный инжиниринг, микширование

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы Великобритании
Соул-альбомы
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart